Miejscowości w Polsce: 
 Gładczyn Rządowy –  wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory
 Gładczyn Rządowy – osada leśna (gajówka) w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory